

Sigle 
 Eastern Standard Time – fuso orario
 Expressed sequence tag – frammenti di DNA corrispondenti a parti di geni
 Enciclopedia della scienza e della tecnica, iniziativa editoriale della Arnoldo Mondadori Editore

Astrofisica 
 EST – European Solar Telescope, futuro telescopio per l'osservazione del Sole da costruire alle Isole Canarie.
 EST, Expanding Spacetime Theory, (noto anche come Scale Expanding Cosmos), è un modello di cosmologia non standard sviluppato dal fisico svedese-americano Johan Masreliez.

Codici 
 EST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Estherville (Stati Uniti)
 est – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua estone
 EST – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Estonia

Musica 
 E.S.T. – trio jazz svedese
 Est! – EP del gruppo folk punk Rein

Altro 
 Est – uno dei quattro punti o direzioni cardinali
 est – terza persona singolare dei verbi sum ed edo in latino

Pagine correlate 
 Regione Orientale
 Provincia Orientale

Altri progetti